EIF4G1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 599 амінокислот, а молекулярна маса — 175 491.

Кодований геном білок за функціями належить до факторів ініціації, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як регуляція трансляції, взаємодія хазяїн-вірус, біосинтез білка, поліморфізм, ацетиляція, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки